Blinker (engl. to blink = blinzeln, zwinkern) steht für:
 Blinklicht als Kurzbezeichnung
 Fahrtrichtungsanzeiger im Straßenverkehr
 Blinker (Köder), ein Köder beim Fischen mit der Angel
 Blinker (Magazin), ein Angelmagazin
 Blinker (Militär), Soldaten vor und im Ersten Weltkrieg, die Nachrichten mit Blinkzeichen weitergaben

Personen:
 Regi Blinker (* 1969), surinamisch-niederländischer Fußballspieler

Siehe auch: